Línea 210 puede referirse a:

 Línea 210 de autobuses del EMT de Madrid.
 Línea 210 de Santiago de Chile.
 Línea 210v de Santiago de Chile.
 Línea 210 de autobuses de Interurbanos Madrid.
 Línea 210 de autobuses de Montevideo.